

Sigle 
 Fault Tree Analysis – analisi affidabilistica di un sistema complesso con il metodo detto "albero dei guasti"
 Free to air – trasmissione via radio di contenuti televisivi e/o radiofonici gratuiti e non criptati 
 Free Trade Area – area di libero scambio

Codici 
 FTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Futuna (Wallis e Futuna)